Šušić ist der Familienname folgender Personen:
 Milenko Šušić (1925–2006), jugoslawischer Chemiker
 Veselinka Šušić (* 1934), jugoslawische bzw. serbische Medizinerin

Siehe auch:
 Sušić